Великуши — название населённых пунктов.

Россия 
 Великуши — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Великуши — деревня в Бологовском районе Тверской области.